6 Lieder, Op.1 (Fanny Mendelssohn) - liederencyclus van Fanny Mendelsohn
 6 Lieder aus Jucunde, Op. 23 - liederencyclus van Clara Schumann